Lučane je lahko:
 Lučane, Avstrija (Leutschach)
 Lučane, Hrvaška
 Lučane, Srbija